

Patronyme 
 Guillaume de Maleville (1805-1889), avocat et homme politique français ;
 Jacques de Maleville (1741-1824), jurisconsulte et homme politique français, un des rédacteurs du Code civil ;
 Léon de Maleville (1803-1879), homme politique français ;
 Lucien de Maleville (1881-1964), peintre paysagiste français ;
 Pierre-Joseph de Maleville (1778-1832), homme politique français.

Titre 
 Le titre de marquis de Maleville a été créé en 1817.

Toponyme 

 Maleville, commune de l'Aveyron.
 Château de Malleville à Ploërmel dans le Morbihan.

Homonymie de patronyme